Дми́трий Влади́мирович Корни́лов (1962—2002) — советский и украинский политолог, историк, журналист и общественный деятель. Брат донецкого политолога, директора Украинского филиала Института стран СНГ, Владимира Корнилова.

Биография 
Родился 19 октября 1962 года.

После окончания Донецкого государственного университета работал учителем английского языка одной из сельских школ Ясиноватского района Донецкой области.

В 1989 году вместе с Романом Манекиным, Виталием Заблоцким, , Григорием Немирей, Никитой Мирошниченко, Артуром Дынгесом и др. входил в Учёный совет Донецкого отделения Советской ассоциации молодых историков (в Москве в Совет ассоциации входили Евгений и Михаил Кожокины, Константин Затулин, Сергей Станкевич, Андрей Коротаев, Андраник Мигранян, Сергей Станишев и др.).

В 1989 году стал соорганизатором Интерфронта Донбасса (с 1990 — Интернационального движения Донбасса), возглавлял его как сопредседатель и председатель до 1995 года, затем сдал полномочия С. О. Чепику, оставаясь идейным вдохновителем ИДД.

С 1994 года работал обозревателем в газете «Донецкий Кряж» (основатели: Борис Глотов и Тамара Золотухина), автор ряда работ о Донецко-Криворожской республике, о генезисе украинского национализма, о «фальсификациях голодомора» и др., ведущий сотрудник «Донецкого кряжа», куратор исторического отдела «Века. Эпохи. Судьбы». В 2001 году вместе с Игорем Гужвой, Александром Тимошенко, Евгением Ясеновым вошёл в редколлегию газеты «Салон Дона и Баса» (главный редактор — Леонид Цодиков).

Умер 31 января 2002 года. Похоронен на Мушкетовском кладбище Донецка.

Семья 
Брат Владимира Корнилова: Владимир Владимирович Корнилов — политолог, директор Украинского филиала Института стран СНГ.

Примечания

Ссылки

Публикации о Дмитрии Корнилове 
  (Виталий Заблоцкий)
  (Тамара Глотова)
  (Евгений Ясенов)
  (Игорь Сычёв)
  (Владимир Алексеев)
  (Игорь Пермяков)
  (Виталий Заблоцкий)
  (Евгений Ясенов)
  (Олег Измайлов)

Интердвижение

Статьи Дмитрия Корнилова 
 
 
 
 
  (в соавторстве с Романом Манекиным)
 
 
 

Журналисты по алфавиту
Журналисты Донецка
Политологи Украины
Журналисты Украины
Выпускники Донецкого национального университета
Похороненные на Мушкетовском кладбище
Персоналии:Донецк